Науканский язык — язык юитской группы эскимосско-алеутской семьи, распространённый в России в посёлках Лорино и Лаврентия Чукотского автономного округа. 

Число носителей — около 50 человек.

Название «науканский» происходит от названия ныне заброшенного эскимосского посёлка Наукан (самоназвание на науканском языке — Нывуӄаӄ («дернистое»), чук. Нууӄан).

Генеалогическая и ареальная классификация 

Науканский язык, как и другие языки юитской группы, используется на Дальнем Востоке и принадлежит к эскимосско-алеутской семье.

Долгое время идиомы юитской группы не выделялись в отдельные языки: их было принято считать диалектами, а всю группу — эскимосским языком (БСЭ, ГОСТ (в нём выделялся лишь «эскимосский язык», Меновщиков и т. д.). Язык действительно обнаруживает сходство на всех уровнях с другими юитскими языками — как в лексике, так и в грамматическом строе.

Лингвистически язык представляет собой нечто среднее между чаплинским языком и центрально-юпикским языком, так как связь между этими языками проходила через мыс Дежнёва, недалеко от посёлков Лорино и Лаврентия, и Берингов пролив.

Социолингвистическая ситуация 

На науканском языке говорит небольшое число людей на Чукотском полуострове на берегу Берингова пролива — преимущественно, в посёлке Лаврентия. Стивен Джекобсон (2005) указывает, что носителей не более 50. «Этнолог» говорит о приблизительном числе в 75 носителей. В монографии Меновщикова (1975 год) указано, что носителей тогда насчитывалось около 200.

Язык находится на грани исчезновения. Используется он, в основном, в семейном общении людьми старшего поколения, в быту и частично — в традиционной хозяйственной деятельности.

Типологическая характеристика

Ролевая кодировка 

По типу ролевой кодировки науканский язык — эргативный.

Имя в абсолютиве выражает прямое дополнение при субъектно-объектном предикате и субъект одноместного предиката:

{| 
|-
| ju-k || ɨglɨ́χtaquq || tuvákun
|-
| человек- || идёт || по.припаю
|-
|colspan=9|«Человек идёт по припаю»
|}

{| 
|-
| ju-m || ɨglɨ́ɣutāqa || qíqmiɣáq
|-
| человек- || ведёт || собака.
|-
|colspan=9|«Человек ведёт собаку»
|}

Тип маркирования

Маркирование в предикации 

Маркирование в предикации — вершинное. В одновалентном глаголе маркируется лицо субъекта действия; при наличии же и субъекта, и объекта, лицо обоих актантов. 

Ср.:

Маркирование в именной группе 

В науканском — двойное маркирование в ИГ. Эргатив (относительный падеж, relative [Меновщиков 1975]) в сочетании с лично-притяжательной формой другого имени в абсолютиве образует притяжательную конструкцию:

{| 
|-
| arat-ɨ-m || paná-ŋ-a
|-
| Арана- || копьё-
|-
|colspan=9|«копьё Арана»
|}

Тип выражения грамматических значений 

Значения выражаются синтетически.

Например, форма близкого будущего времени:

{| 
|-
| saná- || l̥ɨ- || qu || q
|-
| сейчас- || FUT- || работать- || 3
|-
|colspan=9| «Сейчас он будет мастерить»
|}

Форма пов. наклонения:

{| 
|-
| ɨglɨ́ɣu- || l̥ā- || mtɨk
|-
| идти- || IMP- || 1SG.2DU
|-
|colspan=9| «Пусть я поведу вас (двоих)»
|}

Границы между морфемами 

По характеру границ между морфемами науканский язык — агглютинативный с элементами фузии. Морфемы присоединяются после корня, префиксов нет. 

Ср. парадигму в местном падеже:

В работе Меновщикова, однако, суффиксы выделяются по-другому:

 «Суффиксами местного падежа являются -ми, -г-ни, -ни, соответственно,
 для единственного, двойственного и множественного числа».

Наличие такой интерпретации не позволяет исключать фузию. Вообще, в суффиксах, обозначаемых в работах как уже фузионные, часто видны материально выраженные компоненты, выражающие отдельные значения.

Порядок слов 

Базовый порядок слов — SVO, но он не жёсткий в силу синтетизма. 

Примеры:

{| 
|-
| jum || ɨglɨ́ɣtaqātɨn || ɨl̥pɨk

|-
| человек || ведёт || тебя
|}

{| 
|-
| йук ||нукувңами||напаҳтумун||касоми||майуҳтуқ ||напаҳтыкун

|-
| человек || вставши || к.дереву || подойдя || взобрался || на-дерево
|}

Фонология 

Набор фонем почти ничем не отличается от набора фонем других языков юпикской группы и вообще юитской ветви.

Все звуки — лёгочной инициации. Среди особенностей системы можно отметить лишь обилие заднеязычных согласных.

Гласные

Монофтонги 

Присутствует четыре гласных фонемы:

Фонема /a/ — преимущественно переднего, но «несколько отодвинутого назад» ряда. В силу тенденции к редукции конечного гласного a переходит в гласный верхнего подъёма [].

Дифтонги 

Меновщиков отмечает также «дифтонгообразные сочетания», а также слияния гласных, возникающие часто на стыке морфем. В числе них: āû, īû, ēû, ēi, ûī, ēâ. Также на стыке морфем в конце слова возможна ассимиляция и удлинение — например, pána «копьё» + -īs'ak (суффикс отрицания) даёт panēsak «без копья».

Согласные

Ударение 

Ударение в науканском языке малоизучено, но, как и во всех эсимосских языках, присутствует два его типа: экспираторное и квантититивное.

В двухсложных словах падает на первый и редко — на второй слог: /ˈkaml.u/, но /mɨs.ˈaq/ «лужа».

В трёхсложных словах ударение чаще падает на второй слог: /i.ˈval.u/ «жила», реже — на первый и третий.

В четырёхсложных словах ударение чаще всего через слог. Отклонения (ударение на два слога подряд или через два слога) связаны с грамматической семантикой морфем.

Структура слога 

Могут встречаться слоги всех четырёх типов: открытые неприкрытые (V), открытые прикрытые (CV), закрытые неприкрытые (VC), закрытые прикрытые (CVC).

Граница слога не привязана к границе морфемы: деление на слоги подчиняется фонотактическим законам.

Морфология 

Выделяются следующие довольно чётко различимые части речи: имя, глагол, а также наречия, частицы, союзы, послелоги и междометия.

Имя 

Выделяются подкатегории имени: существительные, относительные и качественные прилагательные, местоимения, числительные.

Имя существительное 

Существительное имеет категории числа, падежа, притяжательности (лицо обладателя и обладаемого). В притяжательных формах имеется показатель (показатели) рода и числа обладателя и обладаемого. Таким образом, всего существует 147 лично-падежных суффиксов для таких форм.

Число бывает единственным, двойственным и множественным; маркируется суффиксами:

Падежей выделяется семь: абсолютный (абсолютив), относительный (эргатив), творительный, дательно-направительный, местный, продольный и сравнительный.

Абсолютив и эргатив выражают, как правило, субъектно-объектные значения; творительный и дательно-направительный выражают локативные и объектные функции. Местный и продольный — локативные функции. Сравнительный выполняет адвербиальные функции.

Эргатив, кроме образования притяжательной конструкции и обозначения агенса или пациенса (в зависимости от конструкции), маркирует каузатора (то, что стало причиной действия):

{| 
|-
| qē-m || anjámanɣītukút
|-
| прибой- || .поехали.охотиться.
|-
| из-за.прибоя || не.поехали.охотиться.мы
|-
|colspan=9|«Мы не поехали охотиться из-за прибоя»
|}

Творительный падеж объединяет функции локатива (ablative case) и «объектно-орудийного» падежа (modalis case). Показатели этих значений также не различаются в диалектах Аляски и центральных канадских диалектах, однако в диалектах Лабрадора и Гренландии аффиксы, соответствующие творительному падежу, различаются: аблатив — -mit, модалис — -mik.

Глагол 

У глагола выделяются формы деепричастия и причастия.

Синтаксис

Лексика 

В науканском языке 73 % лексики сводимо с лексикой центрального юпика (по списку Сводеша). Вообще, лексический строй этого языка чрезвычайно близок к строю других языков юитской подгруппы. 

Ср.:

Описания языка 

Попытки написать словарь языка были ещё в 1791 году. Робек составил список из 277 слов, записанных латиницей с переводом на немецкий. 

Пример:

До сих пор в науканском языке остаётся много не до конца изученных явлений: акцентуация, синтаксис.

Письменность 

Для записи науканского языка носителями используется модифицированная кириллица:

[М 1975] — транскрипция, использующаяся в работе Меновщикова «Язык науканских эскимосов».

Пример текста 

Текст приводится в принятой орфографии.

— Записано от Ытаина, 1883 г. р., с. Наукан Чукотского района, сентябрь 1948.

Примечания

Литература 

 
 
 Comparative Eskimo Dictionary (Fortescue et al. 1994)

Ссылки 
 http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=ynk
 http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=ynk
 http://wals.info/languoid/lect/wals_code_yna
 http://lingsib.iea.ras.ru/en/languages/eskimo.shtml
 https://web.archive.org/web/20140920065100/http://www.region87.ru/index.php?nm=3&pg=12

Эскимосско-алеутские языки
Языки России